Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione 
Nella stagione 2008-2009 l'Amburgo, allenato da Martin Jol, concluse il campionato di Bundesliga al 5º posto. In Coppa di Germania l'Amburgo fu eliminato in semifinale dal . In Europa League l'Amburgo fu eliminato in semifinale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Martin Jol
 Allenatore in seconda: Cornelis Jol, Ricardo Moniz, Željko Petrović
 Preparatore dei portieri: Claus Reitmaier
 Preparatori atletici:

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Europa League

Fase a gruppi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2008-2009